Ви́ктор Ка́рпов: Карпов, Виктор Васильевич (1927—1993) — советский психолог, педагог, ректор ЯрГПИ имени К. Д. Ушинского.
 Карпов, Виктор Ефимович (1915—1961) — старшина, Герой Советского Союза.
 
 Карпов, Виктор Павлович (1928—1997) — дипломат, политик, государственный деятель.